Szlovákia
Csábrágvarbók (szlovákul Čabradský Vrbovok), település a Besztercebányai kerület, Korponai járásában
Kecskevarbók (szlovákul Kozí Vrbovok), település a Besztercebányai kerület, Korponai járásában
Korpásvarbók, Nemesvarbók korábbi neve
Nemesvarbók (szlovákul Zemiansky Vrbovok), település a Besztercebányai kerület, Korponai járásában

Varbók-patak